The Mall (Edgware), een winkelcentrum in de Londense wijk Edgware
The Mall (Londen), de weg in de Engelse hoofdstad Londen die leidt van Trafalgar Square naar Buckingham Palace
National Mall of The Mall, het gebied tussen het Washington Monument en het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad en regeringszetel Washington DC
Mall of America in Bloomington, Minnesota
YfC/The Mall jongerenwelzijnswerk in achterstandswijken op initiatief van Youth for Christ